Adams Township kan syfta på:

* Adams Township, Butler County, Pennsylvania
 Adams Township, Cambria County, Pennsylvania
 Adams Township, Snyder County, Pennsylvania